Brooke Smith (n. 1967), attrice statunitense
 Brooke Bailey Smith (n. 1984), cestista statunitense